

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle UR peut signifier :
 Underground Resistance, un label de musique électronique de Détroit ;
  ;
 unité de recherche ;
 , une famille de missiles balistiques et de lanceurs soviétiques puis russes ;
 université de La Réunion ;
 université du Rwanda.

Code 
Le code UR peut faire référence :
 au canton d'Uri, un canton suisse (norme ISO 3166-2) ;
 à l'ourdou, une langue (norme ISO 639-1) ;
 à l'Union soviétique, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 (désuet depuis 1992).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (22260) Ur est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences de la Terre 
 Ur est un paléocontinent, formé il y a  d'années.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Ur est une cité antique de Mésopotamie, très puissante au .
 Le jeu royal d'Ur est un jeu antique de dés. Il tient son nom d'un exemplaire découvert dans la cité d'Ur et du fait qu'il était pratiqué par les hauts dignitaires sumériens.
 Ur est un roi alaman qui a régné au .

Linguistique 
 Ur est le mot basque pour « eau ».
 Úr est le nom de la lettre ᚒ de l'alphabet oghamique.
 Ur est le nom anglo-saxon de la rune ᚢ du Futhorc.
 Úr est le nom vieux norrois de cette même rune.
 « u r » est une abréviation de l'anglais  (« tu es ») en langage SMS.

Culture et société

Édition 
 Ur est le titre d'une revue lettriste dirigée par Maurice Lemaître, dont le premier numéro est paru en 1950.

Littérature 
 Ur est une nouvelle de Stephen King.

Musique 
 UR est un des six sous-groupes du groupe musical Secret Chiefs 3, aux tendances surf rock et krautrock.
 Ur est une composition du compositeur contemporain finlandais Magnus Lindberg.

Toponyme 

 Ur, une commune des Pyrénées-Orientales, en France ;
 Ur, l'une des plus anciennes cités de l'actuel Irak. 

Code
Code de canton suisse